Seliște può riferirsi ai seguenti toponimi della Moldavia:

Seliște, comune nel distretto di Nisporeni
Seliște, comune nel distretto di Orhei